Tupsukari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tupsukari (ö i Egentliga Finland), Åbo, 
 Tupsukari (ö i Birkaland), Sydvästra Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar